Графство — административная единица Великобритании.

 Графства Англии
 Округа Шотландии (графства в Шотландии существовали до 1996 года)
 Области Уэльса
 Графства Северной Ирландии

См. также 
 Административное деление Великобритании